Maksim Mikhaïlovitch Berezine - en russe :  (Maksim Mihajlovič Berezin), et en anglais :  - (né le  à Ijevsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute en senior avec l'équipe réserve du Neftekhimik Nijnekamsk dans la Pervaïa liga, le troisième échelon russe. Le , il joue son premier match dans la Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga avec l'équipe première face à l'Avangard Omsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga
2010 : nommé meilleur jeune du mois des quarts de finale.
Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga
2010 : participe au Match des étoiles avec la conférence Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 || Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga || 38|| 8|| 5|| 13|| 32|| || || || ||
|-
|2008-2009 || Mora IK || J18 Elit || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
|2008-2009 || Mora IK || J20 Superelit || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
|2008-2009 || Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa liga || 32|| 3|| 3|| 6|| 40|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| 9|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2009-2010 ||Reaktor || MHL || 48|| 6|| 30|| 36|| 94|| 2|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2010-2011 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 31|| 2|| 1|| 3|| 10|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Reaktor || MHL || 6|| 0|| 2|| 2|| 6|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2011-2012 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 38|| 2|| 5|| 7|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 51|| 5|| 8|| 13|| 38|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 54|| 6|| 8|| 14|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 59|| 5|| 14|| 19|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 42|| 4|| 9|| 13|| 62|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||49 || 3 || 2 || 5 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 51 ||3 || 3 || 6 || 47 || 7 || 0 || 5 || 5 ||	4 
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 30||2 || 2 || 4 || 2 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 39 || 0 || 3 || 3 || 18 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2020-2021|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 27 || 0 || 4 || 4 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 47|| 4|| 3|| 7|| 24|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6 
|-
| 2022-2023 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 3|| 3|| 8|| +2|| align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Ijevsk
Naissance en janvier 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk